Склад збірної Чехії на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше...Чехія
С 2006
2006 у чеському спорті